Chordodes aquaeductus är en tagelmaskart som beskrevs av Kirjanova 1950. Chordodes aquaeductus ingår i släktet Chordodes och familjen Chordodidae. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Tagelmaskar
aquaeductus